Otisco ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Otisco (Indiana)
 Otisco (Minnesota)
 Otisco (New York)
 Otisco Valley (New York)